Corda ist der Name folgender Personen:
 Alfredo Corda (1922–1978), Schweizer Opernsänger (Tenor)
 August Karl Joseph Corda (1809–1849), deutscher Botaniker
 Giovanna Corda (* 1952), belgische Politikerin (PS)
 Joseph Corda (1773–1843) französischer General
 María Corda (eigentlich Mária Antónia Farkas, auch Maria Korda; 1898–1976), ungarischer Stummfilmstar in Österreich und Deutschland
 Vladi Corda, deutscher Geiger

Corda bezeichnet außerdem:
 Rex Corda, deutsche Science-Fiction-Serie in Heftform (1966–1967)
 Corda (Motorradhersteller)
 Corda (Spiel), „Das schlimme ombagassische Schlingpflanzenspiel“ von Reinhold Wittig
 Corda (Einheit), italienisches Längenmaß
 Corda (Britannien), antike Stadt der Selgover, vermutlich bei Dumfries in Schottland
 Corda (Blockchain), ein Softwareprodukt auf Blockchain-Basis

Siehe auch:
 Una corda (Abk.: u. c., aus dem ital.: „eine Saite“, technische Spielanweisung in der Klavierliteratur)
 Chorda
 Korda